Dimitrij Olegovič Mironov (), ruski hokejist, * 25. december 1965, Moskva, Rusija.

Mironov je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in Krila Sovjetov, skupno na 242-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 35 golov, v drugem delu kariere pa je igral v ligi NHL za klube Toronto Maple Leafs, Pittsburgh Penguins, Anaheim Ducks, Detroit Red Wings in Washington Capitals, z Detroit Red Wingsi je v sezoni 1997/98 osvojil Stanleyev pokal. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih. 

Tudi njegov brat, Boris Mironov, je bil hokejist.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 20
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 44
| 12
| 6
| 18
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 5
| 6
| 11
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 45
| 16
| 12
| 28
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 35
| 15
| 16
| 31
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 91/92
|
| 35
| 15
| 16
| 31
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 91/92
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 92/93
|
| 59
| 7
| 24
| 31
| -1
| 40
|
| 14
| 1
| 2
| 3
| -4
| 2
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 9
| 27
| 36
| +5
| 78
|
| 18
| 6
| 9
| 15
| -3
| 6
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 94/95
|
| 33
| 5
| 12
| 17
| +6
| 28
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -1
| 2
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 95/96
|
| 72
| 3
| 31
| 34
| +19
| 88
|
| 15
| 0
| 1
| 1
| -6
| 10
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 15
| 1
| 5
| 6
| -4
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 96/97
|
| 62
| 12
| 34
| 46
| 20
| 77
|
| 11
| 1
| 10
| 11
| 0
| 10
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 97/98
|
| 66
| 6
| 30
| 36
| -7
| 115
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 11
| 2
| 5
| 7
| 0
| 4
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +1
| 14
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 98/99
|
| 46
| 2
| 14
| 16
| -5
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 99/00
|
| 73
| 3
| 19
| 22
| +7
| 28
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| IHL
| 00/01
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 00/01
|
| 36
| 3
| 5
| 8
| -7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 832
| bgcolor="#7FFF00" | 128
| bgcolor="#7FFF00" | 274
| bgcolor="#7FFF00" | 402
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 830
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 48
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Houston Aeros
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih